Tomas Gustafsson, med olika stavningar, kan syfta på:

 Tomas Gustafsson (handbollsspelare) (född 1952), svensk handbollsmålvakt
 Tomas Gustafson (född 1959), svensk skridskoåkare
 Thomas Gustafsson (författare) (född 1961), svensk författare och journalist
 Thomas G:son (född 1968), egentligen Gustavsson, svensk gitarrist och låtskrivare
 Thomas Gustafsson (ishockeyspelare) (född 1975)

Se även 
 Tomas Antonelius (född 1973), tidigare Gustafsson, svensk fotbollsspelare
 Thomas Hiljemark (född 1978), tidigare Gustafsson, svensk handbollsspelare